BB steht als Abkürzung für:
 Bahnbetriebe Blumberg, ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Banco do Brasil, Kreditinstitut in Brasilien
 Bargfelder Bote, literaturwissenschaftliche Fachzeitschrift
 Bayerischer Bauernbund, eine ehemalige politische Partei
 Betriebs-Berater, juristische Fachzeitschrift
 Big Brother, eine Fernsehshow
 Blackberry, ein Mobiltelefon
 Blemish Balm, siehe BB Cream
 Blue Byte, deutscher Spielentwickler
 Breaking Bad, US-amerikanische Fernsehserie
 Breitbahn, Kennzeichnung der Faserausrichtung bei Papierbögen, Laufrichtung #Papier
 Bundesbruder (aber häufiger Bbr.)
 Bye Bye oder Bis Bald, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #B

Orte: 
 Barbados, Ländercode nach ISO 3166-1 (erster Teil)
 Berlin-Brandenburg, ein angestrebtes Bundesland, das sich aus der Fusion von Berlin und Brandenburg ergäbe
 Brandenburg, Länderanhangscode nach ISO 3166-2:DE (zweiter Teil)
 die postcode area Blackburn (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Technik:
 Schlachtschiff (battleship) im Rumpfklassifikationssystem der US Navy
 Berninabahn, eine Schmalspurbahn in der Schweiz
 Bödelibahn, eine normalspurige Eisenbahn in der Schweiz
 Bürgenstock-Bahn
 Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Hubert Barraud
 bb Auto Exklusiv Service, ehemaliges deutsches Tuningunternehmen
 Munition von Softairwaffen, siehe Softairwaffe#Munition

Personen:

 Boris Becker, Tennisspieler

 Brigitte Bardot, französische Schauspielerin
Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Böblingen
 Griechenland: Magnisia (nur für Motorräder)
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Moss in der Provinz Viken
 Österreich: Österreichische Bundesbahnen (auslaufend)
 Slowakei: Okres Banská Bystrica (1. Vergabe)
 Ukraine: Oblast Luhansk

Bb steht für:
 Backbord, siehe Backbord und Steuerbord

bB steht für:
 bezahlt Brief, Kurszusatz an der Börse

bb steht für:
 bb GmbH & Co Auto KG, eine auf Tuning von Autos spezialisierte Firma
 billige bücher, eine Taschenbuchreihe des Aufbau-Verlages der DDR, siehe bb-Reihe

b. b. steht für:
 bereits benannt im juristischen Schriftverkehr, wird hinter Namen gesetzt, wenn die Adresse bereits genannt wurde, siehe Ladungsfähige Anschrift

.bb steht für:
 .bb, die Top-Level-Domain des Inselstaates Barbados

Siehe auch:
 Doppel-b
 B&B

BB